Томас Ковер, Томас М. Ковер [ˈkoʊvər] (7 серпня 1938 — 26 березня 2012 року) — американський інформаційний теоретик та професор.
 Мон-Ковер, Мон-Кове́р (фр. Mont-Cauvaire) — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.